Mirhipipteryx är ett släkte av insekter. Mirhipipteryx ingår i familjen Ripipterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Mirhipipteryx